Лесосибирск () е град в Красноярски край, Русия. Разположен е на брега на река Енисей, на около 250 km северно от Красноярск. Административен център е на Лесосибирски район. Към 2016 г. има население от 59 844 души.

История 
На мястото на днешен Лесосибирск през 1640 г. е съществувало село Маклаков Луг. През 19 век се нарича Маклаково. В началото на 20 век тук заработва дървообработваща фабрика. След Втората световна война дървообработващата промишленост се разраства значително. През 1975 г. селищата от градски тип Маклаково и Новомаклаково са слети и е образуван град Лесосибирск. През 1989 г. в състава на града е включено и селището от градски тип Новоенисейск.

Население

Климат 
Климатът в Лесосибирск е умереноконтинентален. Средната годишна температура е -1,1 °C, а средното количество годишни валежи е около 461 mm.

Икономика 
Основните отрасли, развивани в града са дърводобивът и дървообработването. Градът разполага с речно пристанище.

Източници 

Градове в Красноярски край